Либеральная партия Израиля () — израильская политическая партия, действовавшая с 1961 по 1965 гг. Была одной из составляющих блока «ГАХАЛ», а в последующем, и современной партии Ликуд.

Создание 
Либеральная партия Израиля была создана 8 мая 1961 года, к концу работы Кнессета 4-го созыва, в результате слияния «Партии общих сионистов» и лево-либеральной «Прогрессивной партии», суммарно имевших 14 мест в кнессете. Досрочные выборы были назначены на август 1961 года после того, как кнессетом был принят вотум недоверия правительству в связи с делом Лавона, поданным партиями «Общих сионистов» и «Херут».

На выборах в Кнессет 5-го созыва, прошедших 15 августа 1961 года, партия получила 17 мест, столько же, сколько и партия «Херут» под руководством Менахема Бегина. Суммарное количество мандатов от этих партий было вторым по величине после партии «МАПАЙ» (42 места) под руководством Давида Бен-Гуриона.

В 1965 году руководство Либеральной партии и движения «Херут» провело совещания по поводу возможного их объединения. Семь её депутатов, в основном от бывшей «Прогрессивной партии», во главе с первым министром юстиции Израиля Пинхасом Розеном, не согласились с таким решением и создали 16 марта 1965 года новую партию «Независимых либералов». 25 мая 1965 года оставшаяся часть либеральной партии объединилась с «Херутом» в блок «ГАХАЛ» (сокращение от Блок Херут-Либералы גוש חרות — ליברלים) под руководством М. Бегина, хотя обе стороны продолжали функционировать до конца каденции кнессета как независимые фракции.

Блок «ГАХАЛ» 
На выборах в Кнессет 6-го созыва, прошедших 1 ноября 1965 года, блок «ГАХАЛ» получил 26 мест, значительно уступив блоку «Маарах» (партия «МАПАЙ» и близкая к ней социалистическая партия «Ахдут ха-Авода»), получившему суммарно 45 мест. Тем не менее, этот результат стал поворотным моментом в израильской политике, так как впервые появился блок, способный оспорить гегемонию партии «МАПАЙ». Тем более, что к концу каденции Кнессета шестого созыва представительство блока «ГАХАЛ» увеличилось до 27 мест, что было только на 7 мест меньше, чем у партии «МАПАЙ», сократившейся до 34-х после того как от неё откололась фракция из 8 депутатов во главе с Бен-Гурионом, создавшая партию РАФИ.

В 1967 году, перед Шестидневной войной, «ГАХАЛ» был приглашён в чрезвычайное правительство национального единства Леви Эшколя, и М. Бегин впервые стал министром без портфеля, вторым министром без портфеля стал Йосеф Сапир.

После выборов 1969 года «ГАХАЛ» вновь получил 26 мандатов в Кнессете и вошёл в правительство Голды Меир, получив 6 министерских портфеля, однако в 1970 году блок вышел из правительства в знак протеста против принятия американского плана Роджерса, содержащего территориальные уступки со стороны Израиля.

Блок Ликуд 
Перед выборами в Кнессет 8-го созыва к блоку «ГАХАЛ» присоединился легендарный генерал Ариэль Шарон, демобилизовавшийся из армии после Войны Судного дня. По его инициативе блок объединился с нескольким малыми партиями, включая «Мерказ Хофши», «Решима Мамлахтит» и группой из движения «Эрец Исраэль ха-Шлема», сформировав тем самым блок Ликуд. На выборах, прошедших 31 декабря 1973 года, новый блок получил 39 мандатов, уступив «МААРАХу» 12 мест в кнессете.

Следующие выборы в Кнессет 9-го созыва (17 мая 1977 года) проходили под знаком недовольства общества ходом войны Судного Дня и правлением партии «МАПАЙ» в целом, и правительства Ицхака Рабина (1974—1977 гг.), в частности. В результате произошел «переворот», когда впервые в израильской политике партия «МАПАЙ» потеряла власть, уступив 11 мандатов Ликуду, который получил 43 мандата, а М. Бегин из лидера оппозиции превратился в премьер-министра.

Либеральная партия прекратила своё существование в 1988 году, после того, как Ликуд стал единой партией.

Примечания

Ссылки 
 Кнессет : Liberal Party of Israel // Parliamentary Groups in the Knesset
 
 
 Glossary of Israeli Parties and Personalities — 1948—1981 :en:Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)

Политические партии по алфавиту
Политические партии Израиля
Либеральные партии